Darkoo es una cantante británica de ascendencia nigeriana. Logró la fama tras la publicación de su sencillo "Gangsta" junto a One Acen, sencillo el cual llegó al puesto número 22 en las listas.

Primeros años 
Darkoo nació en Lagos, Nigeria. Se mudó a Inglaterra a los 7 años. was born in Lagos, Nigeria, moving to the UK at the age of 7 y creció en el sur de Londres.

Discografía

Sencillos

Referencias 

Raperas
Nacidos en 2001
Personas vivas